Sezon 1958/1959 klubu AS Roma.

Sezon 
Do zespołu dołączył filar reprezentacji Szwecji Arne Selmosson. W trakcie sezonu doszło do kolejnej zmiany trenera - na miejsce Gunnara Nordahla zatrudniono ponownie Györgya Sárosiego, który zajął z Romą 6. pozycję w lidze.

Rozgrywki 
 Serie A: 5. miejsce
 Puchar Włoch: 4. runda

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach